|-
| 173301 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173302 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173303 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173304 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173305 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173306 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173307 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173308 - ||  || 6 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 173309 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 173310 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173311 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173312 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173313 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173314 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173315 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173316 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173317 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173318 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173319 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173320 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173321 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173322 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173323 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173324 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173325 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173326 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173327 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173328 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173329 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173330 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173331 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173332 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173333 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173334 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173335 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173336 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173337 - ||  || 6 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 173338 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173339 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173340 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173341 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173342 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173343 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173344 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173345 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173346 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173347 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173348 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173349 - ||  || 3 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173350 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173351 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173352 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173353 - ||  || 9 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173354 - ||  || 17 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173355 - ||  || 16 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173356 - ||  || 17 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 173357 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173358 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173359 - || 2000 AQ || 2 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173360 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173361 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173362 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173363 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173364 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173365 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173366 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173367 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173368 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173369 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173370 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173371 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173372 - ||  || 15 ianuarie 2000 ||  || 
|-
| 173373 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173374 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173375 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173376 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173377 - || 2000 BZ || 28 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173378 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173379 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173380 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173381 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173382 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173383 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173384 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173385 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173386 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173387 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173388 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173389 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173390 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173391 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173392 - ||  || 1 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173393 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173394 - ||  || 4 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173395 - ||  || 12 februarie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 173396 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173397 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173398 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173399 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 173400 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-